HMS Queen Charlotte — в разное время 4 корабля Королевского флота и один торговый назывались в честь королевы Шарлотты, супруги короля Георга III:

 HMS Queen Charlotte — 100-пушечный линейный корабль первого ранга, построенный в Чатеме и спущенный на воду в 1790. Участвовал во многих боях против французов, был флагманом адмирала Александра Худа в бою у острова Груа. Затонул в результате пожара и взрыва 17 марта 1800.
 HMS Queen Charlotte — 104-пушечный линейный корабль первого ранга, спущен в 1810, возглавлял объединенную англо-голландскую эскадру при бомбардировке Алжира 27 августа 1816, в 1859 переименован в Excellent (по другим данным, так был переименован HMS Boyne), продан на слом в 1892.
 HMS Queen Charlotte — 16-пушечный бриг-шлюп, бывший бриг Adams, закуплен в 1812 канадским Провинциальным флотом; захвачен американцами 19 октября 1813, после боя на озере Эри. Базировался на Амхерстбург, Онтарио, вблизи современного Детройта.
 Queen Charlotte — построен в 1810 как 98-пушечный HMS Boyne второго ранга, переименован в 1859, продан в 1861.

См. также 
В XVIII веке существовал торговый корабль Queen Charlotte.